Sage (volksverhaal), een traditioneel volksverhaal
Sage (software), wiskundesoftware
Sage Francis, een hiphopartiest
SAGE, Seriële Analyse van GenExpressie, een assay om de hoogte van genexpressie te meten
SAGE-engine, een game-engine
SAGE (zangeres), een Nederlandse zangeres

Zie ook 
Saga (literatuur), Oudnoors of IJslands opgeschreven verhaal
Le Sage ten Broek, een Nederlandse schrijver en rooms-katholieke emancipator